Silvia Rupil (ur. 15 maja 1985 r.) – włoska biegaczka narciarska. Nie startowała na mistrzostwach świata. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem olimpijskim jest 14. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy to zajęła 69. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010 – 69. 
 sezon 2010/2011 – 48. 
 sezon 2011/2012 – 73.

Miejsca na podium 
Rupil jak dotąd nie stawała na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985
Włoscy biegacze narciarscy